Канбар ( — «Жаворонок») — арабское имя, восходит к имени слуги халифа Али. Популярно среди шиитов. Этимология имени связана с глаголом «канбара» — «превозносить».
 Канбар ибн Хамдан () — слуга Али ибн Абу Талиба.
 Канбар — правнук Едигея.
 Канбаров, Иван Ахметович — князь, соратник Ивана IV.

Литература 
 

Арабские имена